Die Trofeo Dimmidisì 2011 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. August 2011 in Manerbio stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 160 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Manerbio